Bei der Nordostbahn (NOB) waren zwei verschiedene Serien, einer Dampflokomotive der Bauart A 2/4 im Einsatz:
 NOB A 2/4 (Maffei); Die drei 1856 gelieferten Schnellzuglokomotiven von Maffei, sowie die 1861 nachgebaute Lokomotive von Escher & Wyss.
 NOB A 2/4 (Winterthur); Die insgesamt 50 Schnellzuglokomotiven zwischen 1889 und 1906 von der SLM geliefert, wobei nur die ersten 20 noch an die NOB geliefert wurden. Die letzten 30 gingen direkt an die SBB.